Иван Николаевич Петухов (6 июня 1907, Романово — 16 июля 1973, Москва) — советский учёный в области физической культуры.

Биография 
В 1925 году поступил в Институт физической культуры имени П. Ф. Лесгафта в Ленинграде. После окончания института в 1929 году остался работать в нем.

В 1937—1939 гг. — директор (ректор) ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта.

В 1939—1950 гг. — ректор ГЦОЛИФК.

Ссылки 
 
 РГУФК

Преподаватели Университета имени Лесгафта
Преподаватели Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма‎
Ректоры вузов Москвы
Ректоры вузов Санкт-Петербурга